Vararia är ett släkte av svampar. Vararia ingår i familjen Lachnocladiaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Vararia